Альмери́я () — провинция на юге Испании, в восточной части автономного сообщества Андалусия. Административный центр — город Альмерия. Территория — 8774 км². Население — 612,3 тыс. (2005).

Административное устройство 

Районы (комарки):
 Большая Альмерия
 Альпухарра-Альмерьенсе
 Лос-Филабрес-Табернас
 Леванте-Альмерьенсе
 Поньенте-Альмерьенсе
 Валье-дель-Альмансора
 Лос-Велес

Экономика 
Одной из главных составляющих экономики провинции считается выращивание сельскохозяйственных культур в теплицах, общая площадь которых составляет около 400 кв. километров (состоит из небольших частных хозяйств). Они поглотили всю равнину Далиас и уже приближаются к долинам соседних холмов Алпухарра.
Миллионы тонн овощей оттуда экспортируется ежегодно в Европу и другие страны.

Достопримечательности 
 Национальный парк Сьерра-Невада

Ссылки 
 Официальный сайт совета провинции

Примечания 

Провинции Андалусии